Юст:

География 
 Юст — остров в Германии, входящий в состав Восточно-Фризских островов.

Личное имя 
 Юст — лидер восстания самаритян при императоре Зеноне.
 Юст Кентерберийский (ум 627/631) — первый епископ Рочестера.
 Иуст (также Юст) Лионский (также Лугдунский) (нач. IV века — 390) — епископ Лиона, святой.
 Юст Урхельский (ум. после 546) — первый известный из исторических источников епископ Урхеля.

Фамилия 
 Юст, Габриэль (род. 1936) — немецкая шахматистка и врач.
 Юст, Густав (1921—2011) — немецкий журналист и политик.
 Юст, Леопольд (1841—1891) — ботаник, профессор ботаники в политехникуме в Карлсруэ.
 Юст, Миклауш (1885—1975) — католический священник, лужицкий публицист и культурный деятель.
 Юст, Шандор (1874—1937) — венгерский химик немецкого происхождения.
 Юст, Эрнест Эрвинович (1927—1992) — советский футболист, полузащитник.

Примечания